Branislav (ime), muško osobno ime
Branislav (Osijek)
Branislav (Beograd)